Barry e Claudette foram os primeiros jovens a serem mortos na série Friday the 13th, em bom português, na série Sexta-feira 13. O assassino do casal não era propriamente Jason Voorhees, e sim a sua mãe: Pamela Voorhees, também conhecida como "Mrs. Voorhees".

No primeiro filme da série (Friday the 13th de 1980) a "Mrs. Voorhees" foi interpretada pela famosa atriz Betsy Palmer.

A Série 
 Sexta-Feira 13 (1980)
 Friday the 13th Part 2 (1981)
 Sexta-Feira 13 Parte 3 (1982)
 Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
 Friday the 13th: A New Beginning (1985)
 Friday the 13th 6: Jason Lives (1986)
 Friday the 13th 7: The New Blood (1988)
 Friday the 13th 8: Jason Takes Manhattan (1989)
 Jason Goes To Hell: The Final Friday (1993)
 Jason X (2002)
 Freddy vs. Jason (2003)

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos